

Patronyme 

 Alonso Lobo (vers 1555-1617), compositeur espagnol ;
 António Lobo Antunes (né en 1942), écrivain portugais ;
 Baltasar Lobo (1910-1993), sculpteur espagnol ;
 Duarte Lobo (vers 1565-1646), compositeur portugais ;
 Edu Lobo (né en 1943), musicien brésilien ;
 Ernesto Perez Lobo (1970-), judoka espagnol ;
 Francisco Rodrigues Lobo (1578-1622), poète portugais ;
 Gerson Duarte de Sousa Lobo (né en 1975), footballeur cap-verdien ;
 Joaquim Lopes Lobo (né en 1947), footballeur portugais ;
 Lobo Carrasco, footballeur espagnol ;
 Luis Lobo (né en 1970), joueur de tennis argentin ;
 Manuel Lobo Antunes (né en 1958), homme politique portugais ;
 Mary Kay Lobo (née en 1975), neuroscientifique américaine ;
 Rebecca Lobo (née en 1973), joueuse de basket-ball américaine.

Pseudonyme 

 Lobo (1943-), chanteur et compositeur américain ;
 Charlie Laloë, dit « El Lobo », matador français.

Personnages de fiction 
 Lobo, personnage de bande dessinée américaine chez DC Comics
 Lobo, personnage de bande dessinée américaine chez Dell Comics, considéré comme le premier personnage noir-américain à avoir son propre comic

Toponyme 

 Lobo, ville de la province indonésienne de Papouasie ;
 Lobo, rivière du Cameroun ;
 Lobo, commune du Cameroun ;
 Lobo, municipalité de la province de Batangas aux Philippines.

Autre 
 Lobo, nom d'une variété de pommes
 Loup, en espagnol

Cinéma 

 Rio Lobo, western de Howard Hawks sorti en 1970 ;
 La Légende de Lobo, film de James Algar produit par Walt Disney Pictures en 1962 ;
 El Lobo, film de Miguel Courtois sorti en 2004.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique